Příjmení Šavrda (Šavrdová) nosí více různých osobností:
 Dolores Šavrdová (1931–2012) – disidentka, manželka Jaromíra Šavrdy
 Jan Šavrda (* 1974) – český podnikatel, provozující nakladatelství dybbuk
 Jaromír Šavrda (1933–1988) – český spisovatel a disident
 Lída Plachá, provdaná Šavrdová (1921–1993) – česká herečka
 Vladislav Šavrda (* 1952) – český tenista, tenisový trenér, sportovní funkcionář a manažer
 Zdeněk Šavrda (1907–1982) – český herec, otec Zuzany
 Zuzana Šavrdová (1945–2011) – česká herečka, dcera Zdeňka

Česká příjmení